Чисте́ц прямо́й () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Многолетнее растение с шершавоволосистым стеблями 30—100 см высотой.

Листья к основанию суженные. Прицветники яйцевидные, цельнокрайные.

Зубцы чашечки треугольные, вдвое короче её трубки.

Венчик 13—15 мм длиной, светло-жёлтый, в зеве оранжевый, с красными пятнышками на нижней губе.

Цветёт летом.

Распространение и экология

Значение и применение 
С конца июня до осени (даже в жаркую засушливую погоду) чистец прямой даёт медоносным пчёлам обильный взяток нектара, из-за чего его нередко разводят вблизи пасек.

Отмечены случаи отравления лошадей сеном, содержавшим чистец прямой, с такими же признаками заболевания, как от железницы горной, чистеца однолетнего.

Таксономия 
Вид Чистец прямой входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Яснотковые
Флора Евразии
Медоносы
Сорные растения